Het hink-stap-springen voor vrouwen  op de Olympische Zomerspelen 2020 vond plaats op vrijdag 30 juli en zondag 1 augustus in het  Olympisch Stadion van Tokio.

Records 
Voorafgaand aan het toernooi waren dit het wereldrecord en het olympisch record.

Resultaten

Kwalificatieronde 
Kwalificatieregels: behalen van de kwalificatiestandaard van 14,40 (Q), of deel uitmaken van de 12 bestpresterende atleten (q).

Finale 

Vrouwen hink-stap-springen